Пробежка () — нарушение правил в баскетболе: запрещенное перемещение одной или обеих ног в любом направлении во время контроля мяча на площадке сверх установленных ограничений. Игрок с мячом в руках имеет право:
 сделать один или несколько шагов в любом направлении одной и той же ногой, в то время, как другая нога, называемая опорной, сохраняет своё место контакта с полом;
 оторвать от пола обе ноги при условии расставания с мячом (бросок или передача) до приземления.

Правила ФИБА 
Международная федерация баскетбола устанавливает следующие правила:.

Определение опорной ноги 
Игрок, который ловит мяч, когда обе ноги находятся на полу, может использовать любую ногу как опорную. В момент перемещения одной ноги, другая становится опорной.

Игрок, который ловит мяч во время движения или ведения может остановиться следующим образом:

Если одна нога касается пола: 
Эта нога становится опорной, как только другая нога касается пола. 
Игрок может выпрыгнуть с этой ноги и приземлиться на обе ноги одновременно. В этом случае ни та, ни другая нога не может быть опорной.

Если обе ноги не касаются пола и игрок: 
Приземляется на обе ноги одновременно, тогда любая нога может быть опорной. В момент отрыва одной ноги, другая становится опорной.
Приземляется одной ногой вслед за другой, тогда первая нога, коснувшаяся пола, становится опорной ногой. Она может быть оторвана от пола при условии одновременного или последующего отрыва второй ноги. В данном случае игрок обязан расстаться с мячом до приземления (совершить бросок по кольцу или передачу).
Приземляется на одну ногу. Игрок может выпрыгнуть с этой ноги и приземлиться на обе ноги одновременно, после чего ни одна из ног не может быть опорной.

Передвижение с мячом 
После определения опорной ноги при условии контроля над мячом: 
Опорная нога может быть поднята при передаче или броске в корзину, но не может опять коснуться пола, пока мяч не будет выпущен из рук,
В начале ведения опорная нога не может быть смещена до того, как мяч не будет выпущен из рук.

После совершения остановки, когда ни одна из ног не является опорной: 
Одна или обе ноги могут быть подняты при передаче или броске в корзину, но не могут вновь касаться пола, пока мяч не будет выпущен из рук.
В начале ведения ни одна из ног не может быть оторвана от пола прежде, чем мяч не будет выпущен из рук.

Игрок, падающий, лежащий или сидящий на полу 
Если игрок, держа мяч, падает на пол, или, лежа или сидя на полу, получает контроль над мячом, это не является нарушением.
Если игрок затем скользит, перекатывается, или пытается встать с мячом в руках — это нарушение.

Примечания 
FIBA: OFFICIAL BASKETBALL RULES 2012
СпортZone. Баскетбол: официальные правила

Баскетбольные термины